Osoby o tym nazwisku:
 Abou Diaby – francuski piłkarz
 Abdoulay Diaby – malijski piłkarz
 Moussa Diaby – francuski piłkarz
 Sékana Diaby – iworyjski piłkarz